A rendszertanban egy taxon szerzőjére (author/auktor) való hivatkozásra állati és növényi taxonoknál eltérő szabályok vonatkoznak.

 a botanikában az ICBN szabályai mérvadók: Szerző idézése (botanika)
 a zoológiában az ICZN szabályai mérvadók: Szerző idézése (zoológia)

Rendszertan